Колари може да се отнася за:

 Колари, село в Област Велико Търново, България;
 Колари, село в Община Кичево, Република Македония.